Der 40. Ballon d’Or ( für Goldener Ball) der Zeitschrift France Football zeichnete am 26. Dezember 1995 den Liberianer George Weah als „Europas Fußballer des Jahres“ aus. Erstmals waren alle Spieler wählbar, die bei europäischen Vereinen aktiv waren; zuvor mussten sie zusätzlich europäischer Nationalität sein. Der Ballon d’Or wurde von einer Jury mit Sportjournalisten aus den 49 Mitgliedsverbänden der UEFA verliehen.

Ergebnis

Weblinks 
 European Footballer of the Year („Ballon d'Or“) 1995 Übersicht bei RSSSF.com (englisch)

1995
Preisverleihung 1995
Fußball 1995